Devia är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Richard Eliot Blackwelder 1952. Devia ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Devia